Nékám Sándor (1827-1885) matematikus, egyetemi tanár
 Nékám Sándor (1905-1982) jogász